Revers hat je nach Aussprache und Wortherkunft verschiedene Bedeutungen.

Mit französischer Aussprache [reˈvɛːɐ̯] (von frz. revers „Rückseite“):
 das Revers (Kleidung), selten: der Revers, der umgeschlagene Teil eines Kleidungsstücks
 die Rückseite einer Fotografie, siehe Revers (Fotografie)
 die Rückseite einer Münze oder Medaille, siehe Revers (Numismatik)
 die Rückseite eines Ordens oder Ehrenzeichens
 die Rückseite eines Siegels
 die Rückseite einer Flagge
 die Rückseite einer Spielkarte

Mit deutscher Aussprache und Betonung der zweiten Silbe (von mittellat. reversum „Antwort“):
 der Revers (Recht), eine Verpflichtungserklärung
 der Revers (Medizin), eine zur Behandlung geforderte schriftliche Erklärung des Patienten
 der Revers (Buchhandel), ein Vertrag zwischen Verlag, Grossisten und Einzelhandel

Revers (mit Betonung der ersten Silbe) ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Revers (* 1954), deutsch-österreichischer Musikwissenschaftler
 Wilhelm Josef Revers (1918–1987), deutsch-österreichischer Psychologe

Siehe auch:
 Reversibilität
 Reverse Engineering
 Rewers